Гринготс е измислена магическа банка, описана в книгите от цикъла за Хари Потър на английската писателка Джоан Роулинг.

Описание 
Гринготс е магическата банка, където магьосниците държат парите и скъпоценните си вещи. Тя се намира на Диагон-али и е управлявана от таласъми. Дракон умело пази сейфа на Лестранж, в който се съхранява един хоркрукс на Волдемор, преди Хари, Рон и Хърмаяни да избягат с него. Той е пуснат на свобода и обикаля горите в Лондон.

В Гринготс също така работят Бил Уизли и Фльор Делакор.

Вълшебните пари се делят на златни галеони, сребърни сикли и бронзови кнутове. В един златен галеон има 17 сребърни сикли, а в една сикла – 29 бронзови кнута. Банката изпълнява и функциите при обмяната на мъгълските пари във вълшебни. Един вълшебен галеон на 12 март 2001 г. примерно е равен на 5 кунта. Банката обменя и вълшебни пари за мъгълски. Монетата от 1 галеон е изработена от 9-каратово злато. Диаметърът ѝ е 19 мм, дебелината – 0,5 мм. Маса – 1,98 грама.

Гринготс е ослепително бяло здание, издигащо се над околните магазинчета, с полирани бронзови врати и стъпала от бял мрамор.

Хари Потър
-